Mondo kan syfta på:

 Armand "Mondo" Duplantis, amerikansk-svensk stavhoppare
 Desa Mondo, administrativ by i Indonesien
 Mondofilm, en dokumentär filmgenre